Matthew Spiller (né le  à Daysland, Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 2001. En 2010, après une saison dans la Ligue internationale de hockey avec les Prairie Thunder de Bloomington il se retire de la compétition.

Spiller revient au hockey llors de la saison 2012-2013, rejoignant alors les Everblades de la Floride de l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||60 ||1 ||10 ||11 ||106 ||7 ||0 ||0 ||0 ||25 
|-
| 2000-2001|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||71 ||4 ||7 ||11 ||174 ||9 ||1 ||0 ||1 ||22 
|-
| 2001-2002|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||8 ||23 ||31 ||168 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2002-2003|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||68 ||11 ||24 ||35 ||198 ||15 ||2 ||7 ||9 ||36
|-
| 2003-2004|| Falcons de Springfield || LAH ||21 ||1 ||2 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Coyotes de Phoenix || LNH ||51 ||0 ||0 ||0 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2004-2005|| Grizzlies de l'Utah || LAH ||79 ||4 ||7 ||11 ||160 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Rampage de San Antonio || LAH ||69 ||2 ||7 ||9 ||167 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Coyotes de Phoenix || LNH ||8 ||0 ||1 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Rampage de San Antonio || LAH ||80 ||1 ||7 ||8 ||187 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||75 ||1 ||5 ||6 ||177 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Islanders de New York || LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Devils de Lowell || LAH ||71 ||2 ||11 ||13 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Prairie Thunder de Bloomington || LIH || 43|| 8|| 13|| 21|| 124|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 8|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|-
|2012-2013|| Everblades de la Floride || ECHL || 1|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-

|68 ||0 ||2 ||2 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en février 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Devils de Lowell
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur des Everblades de la Floride
Défenseur de hockey sur glace